Vendin kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Vendin-lès-Béthune, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Vendin-le-Vieil, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France,